

Patronymes 

Pierre Berthezène (1775-1847) : général français;
Antoine Berthezène (1759-1840) : Homme politique français;
David Berthezène : joueur français de rugby à XIII.